Gragnani ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Gragnani (1768–1820), italienischer Komponist und Gitarrist
 Marc-André Gragnani (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler